O termo Inajá pode remter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Inajá - árvore 
Inajá (Paraná) - município 
Inajá (Pernambuco) - município 
 Nome de uma india brasileira (origem Tupí): Segundo folclore brasileiro, Inaiá era uma linda india que reinava nos boques e matas do Brasil como uma representaçao de Eva, a mulher original, símbolo de graça e inocência, beleza e poesia.

Desambiguações de topônimos